Guillac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Guillac (Gironde) im Département Gironde
 Guillac (Morbihan) im Département Morbihan